Follie di Hollywood (The Goldwyn Follies) – film del 1938 diretto da George Marshall
 Follie di Hollywood (He Done Her Wrong) – romanzo di Stuart M. Kaminsky del 1983